Бигова је насеље у општини Котор у Црној Гори. Према попису из 2011. живи 101 становник (према попису из 2003. било је 114 становника).

Село се налази у области Грбаљ.

Демографија 
У насељу Бигова живи 87 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,3 година (37,8 код мушкараца и 45,1 код жена). У насељу има 42 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,71.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 

 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Котору
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори